Плей-офф Мировой группы II — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу II Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в текущем году в Мировой группе II и победившими в региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы II будут выступать в Мировой группе II в 2015 году; проигравшие — в своих региональных зонах.

Игры

Румыния — Сербия

Нидерланды — Япония

Швеция — Таиланд

Бразилия — Швейцария

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф